Kwaïdan est un film japonais réalisé par Masaki Kobayashi en 1964.
 Kwaïdan est une série de bande dessinée.
 Kwaidan ou Histoires et études de choses étranges est un ouvrage de Lafcadio Hearn.
 Les kwaidan, ou kaidan (怪談), sont des contes, des histoires d'horreur japonaises.